Namnet Löparö kan syfta på flera öar:
 Löparö, Norrtälje kommun – en ö i Stockholms norra skärgård, i Norrtälje kommun
 Löparö, Sibbo – en ö i den östnyländska skärgården, i Sibbo